Sarımsaklı ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Sarımsaklı (Karataş), Ortschaft im Landkreis Karataş der türkischen Provinz Adana
 Sarımsaklı (Melikgazi), Ortschaft im Landkreis Melikgazi der türkischen Provinz Kayseri